Fintel ist der Name von:

geographische Objekte
 Fintel, Gemeinde im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen
 Samtgemeinde Fintel, Gemeindeverband im Osten des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen

Namensträger
 Christian von Fintel (* 1990), deutscher Basketballspieler
 Momi von Fintel (* 1976), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Renate Hemsteg von Fintel, deutsche Gewerkschafterin, Kommunalpolitikerin (SPD) und Mitglied des Thüringer Verfassungsgerichtshofs